

Informatica 
 PHP Data Objects – estensione che definisce un'interfaccia leggera e consistente per accedere alle basi di dati in PHP

Sigle 
Oscillazione pacifica decadale (Pacific Decadal Oscillation)
 Piano dettagliato degli obiettivi – strumento degli enti locali legato per contenuti al Piano esecutivo di gestione (PEG) che illustra gli obiettivi da conseguire.
 Protected Designation of Origin – Denominazione di origine protetta
 Piccola Distribuzione Organizzata – definizione usata in antagonismo con la G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) per designare la rete informale di distribuzione a bassa intermediazione dei prodotti di piccola scala (prevalentemente contadini ma a volte anche artigianali), attraverso gruppi d'acquisto (spesso GAS – gruppi d'acquisto solidale), mercatini locali, piccoli negozi specifici, cooperative di consumo. L'accorciamento della filiera, il rispetto ecologico delle campagne e la salute del cibo sono alla base della GDO che infatti nasce e si sviluppa per scopi non meramente commerciali ma anche e soprattutto valoriali, in una logica di sharing economy.

Codici 
 PDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pendopo (Indonesia)